Даниловская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:
 Даниловская волость — в Судогодском уезде Владимирской губернии.
 Даниловская волость — в Повенецком уезде Олонецкой губернии.
 Даниловская волость — в Балтском уезде Подольской губернии.
 Даниловская волость — в Аткарском уезде Саратовской губернии.
 Даниловская волость — в Петровском уезде Саратовской губернии. 
 Даниловская волость — в Елатомском уезде Тамбовской губернии.
 Даниловская волость — в Корчевском уезде Тверской губернии.
 Даниловская волость — в Крапивенском уезде Тульской губернии.
 Даниловская волость — в Изюмском уезде Харьковской губернии.

См. также 
 Даниловский муниципальный округ